Lepus znamená česky zajíc. Můžeme tak označit:
 Zajíc – rod savců z čeledi zajícovití (Leporidae)
 Zajíc (souhvězdí) – souhvězdí na jižní obloze